Tachenius ist der Familienname folgender Personen:

 André Tacquet (Andrea Tachenius; 1612–1660), flämischer Jesuit und Mathematiker
 Otto Tachenius (Otto Tacke; 1610–1680), deutscher Apotheker, Pharmazeut, Arzt, Iatrochemiker und Alchemist